Pannecière peut désigner :

 Le lac-barrage de Pannecière situé dans le massif du Morvan, dans la Nièvre (58) ;
 Pannecières, une commune du Loiret (45) ;
 Pannessières, une commune du Jura (39).

Ne pas confondre avec :
 Panissières, une commune de la Loire (42) ;